Стан Вавринка је освојио турнир. У финалу је савладао Маркоса Багдатиса са 6:4, 7:6(15:13).

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе 

 Жреб турнира на сајту atptourworld.com

Отворено првенство Дубаија у тенису 2016.